Wallace Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wallace Township (Benton County, Arkansas)
 Wallace Township (Franklin County, Arkansas)
 Wallace Township (Little River County, Arkansas)
 Wallace Township (Illinois)
 Wallace Township (Kansas)
 Wallace Township (North Dakota)
 Wallace Township (Pennsylvania)